Wielgie (gemeente), een gemeente in het Poolse woiwodschap Kujavië-Pommeren, in powiat Lipnowski
 Wielgie (powiat Lipnowski), een dorp in het Poolse woiwodschap Kujavië-Pommeren, in powiat Lipnowski